Мозоронго има више значења:

 Мозоронго (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мозоронго (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику